Springs – CDP degli Stati Uniti nello Stato di New York
Springs – città del Sudafrica nella Provincia del Gauteng